

Patronyme 

 Louis Berryer de la Ferrière (1616-1686), Secrétaire du grand conseil de Roi ;
 Nicolas René Berryer de la Ferrière (1703-1762), lieutenant général de police français ;

 Pierre-Nicolas Berryer (1757-1841), dit « Berryer père », avocat français ;
 Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), dit « Berryer fils », avocat et homme politique français ;

 Hippolyte-Nicolas Berryer (1795-1857), général français ;
 Lucien Berryer (1850-1927), amiral français ;

 Simon Berryer (1926-2009), dit Sim, humoriste français ;
 Paul Berryer (1868-1936) ministre Belge.

Voir aussi : famille Berryer

Autres 
 Conférence Berryer
 Rue Berryer
 La cité Berryer